Osoby:
 Christo Lukow - bułgarski polityk
 Walentin Lukow - bułgarski szachista
 Wladimir Lukow - bułgarski pisarz

Zobacz też:
 Klein Lukow
 Luckow
 Lukov
 Łuków